Суперкубок УЕФА 2016 года — 41-й розыгрыш Суперкубка УЕФА, который прошел между победителями Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 9 августа 2016 года, на стадионе «Леркендал» в Тронхейме. В четвёртый раз в истории Суперкубок оспаривали две испанские команды и в шестой раз — команды из одной страны.

«Севилья» стала первым клубом, который сыграл в матче за Суперкубок УЕФА в третий раз подряд. В соперниках у андалусийцев в Тронхейме был хорошо знакомый «Реал». «Реал Мадрид» одержал победу со счетом 3:2.

Матч

Факты 

 Это четвёртая дуэль за Суперкубок УЕФА между представителями Испании (в том числе и третья подряд).
 «Реал» со счетом 2:0 победил «Севилью» в 2014 году в Кардиффе.
 «Севилья» — первая команда, которая третий год подряд сыграет в матче за Суперкубок УЕФА.
 Криштиану Роналду забил «Севилье» 22 гола.
 Тронхейм впервые принимает матч, в котором будет разыгран еврокубковый трофей.

Примечания

Ссылки 
 

2016
Европейский футбол в сезоне 2016/2017
Август 2016 года
Международные спортивные соревнования в Тронхейме
Международные соревнования по футболу в Норвегии
Спорт в Норвегии в 2016 году
События 9 августа